Gian Giorgio Trissino (edelman) (1478-1550), Italiaans edelman
 Gian Giorgio Trissino (ruiter) (1877-1963), Italiaans ruiter